KGM oder Kgm steht für:
 KGM Kugelfabrik, 1913 gegründetes Unternehmen zur Herstellung hochpräziser Kugeln
 Kirchengemeinde
 Kunstgewerbemuseum, im Besonderen für das Kunstgewerbemuseum Berlin
Konsum-Großmarkt

kgm steht für:
 Karipúna (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache in Amapá, Brasilien

Abkürzung